Kapelkerk (Alkmaar)
 Kapelkerk (Drachten)